Aleksandr Rudakov – ufficiale di marina russo
 Andrei Rudakov – dirigente di calcio, allenatore ed ex giocatore russo
 Evgenij Rudakov – calciatore sovietico, portiere
 Maksim Rudakov – calciatore russo, portiere
 Natal'ja Rudakova – attrice statunitense d'origine russa